kuracja – długo- lub krótkotrwałe poddanie chorego zabiegom rekonwalescencyjnym 
 Kuracja – tytuł spektaklu Teatru telewizji z 2001 roku w reż. Wojciecha Smarzowskiego